„Takanami” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Takanami” – niszczyciel typu Yūgumo z okresu II wojny światowej
 „Takanami” (DD-110) – niszczyciel typu Ayanami z lat 50. XX wieku
 „Takanami” (PC-58) – okręt patrolowy typu Shikinami z lat 70. XX wieku
 „Takanami” (DD-110) – Niszczyciel rakietowy typu Takanami z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów